HFE steht für:
 HFE (Gen), siehe Hereditäre-Hämochromatose-Protein
 Hello from Earth, interstellare Radiobotschaft (2009) vom Canberra Deep Space Communication Complex an Gliese 581
 Hydrofluorether
 Flughafen Hefei-Luogang (IATA-Code), ehemaliger Flughafen von Hefei, China
 Flughafen Hefei-Xinqiao (IATA-Code), Flughafen von Hefei, China
 Stromverstärkungsfaktor, Formelzeichen für die Berechnung von Bipolartransistoren 

Abkürzung